Jakuntschikow oder Jakuntschikowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Wassili Iwanowitsch Jakuntschikow (1827–1907), russischer Unternehmer und Mäzen